Masculin féminin, film français de Jean-Luc Godard
 Masculin-féminin, épisode de la série télévisée X-Files.
Masculin, Féminin. La pensée de la différence est un ouvrage de Françoise Héritier, publié en 1996.
 « Masculin/Féminin » est une collection filmographique de la chaîne Arte.